Dreimäderlhaus steht für

 Dreimäderlhaus (Wien), ein Bürgerhaus in Wien

Siehe auch:
 Dreimädelhaus, anderer Name für den ehemaligen Gasthof Zur Blauen Traube, Volkach
 Drei-Mädel-Haus, Spitzname für das ehemalige Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit